«Сгоревшие фермы» () — французский детективный кинофильм 1973 года. В России также транслировался по телевидению под названием «Подозрение».

Сюжет 
Тело молодой женщины и её автомобиль найдены ночью на заснеженной дороге недалеко от горной фермы. Следователь Пьер Ларше предполагает, что кто-то из большой семьи местных фермеров Розы и Пьера может быть причастен к убийству и пропаже большой суммы денег жертвы.

В ролях 
 Ален Делон — следователь Ларше
 Симона Синьоре — Роза
 Пол Кроше — Пьер
 Бернар Ле Кок — Поль
 Christian Barbier — жандарм
 Pierre Rousseau — Луи
 Миу-Миу — Моника
 Жан Буиз — журналист

Музыка 
 Жан-Мишель Жарр — Les Granges Brûlées (1973)

Примечания 

Детективные фильмы Франции